Klaus Becker (escritor) — historiador alemão radicado no Brasil
 Klaus Becker (militar) — comandante alemão de U-Boot na Segunda Guerra Mundial

Desambiguações de antropônimos